Indische naaktzoolrenmuis
 Kleine naaktzoolrenmuis